Die A Grupa 1967/68 war die 44. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 12. August 1967 und endete am 7. Juli 1968. Meister wurde Lewski Sofia.

Vor Saisonbeginn fusionierte Spartak Plowdiw mit Botew Plowdiw und Akademik Plowdiw zu AFD Trakia Plowdiw. Den frei gewordenen Platz erhielt Mariza Plowdiw. Der Meister und Pokalsieger zogen wegen der Neuauslosung der UEFA ihre Teilnahme am Europapokal aus Protest zurück.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1967
Fußballsaison 1967/68